Existuje více nositelů příjmení Kopitar:

 Anže Kopitar (* 1987) – slovinský lední hokejista, syn Matjaže Kopitara
 Jernej Kopitar (1780–1844) – slovinský jazykovědec a buditel
 Matjaž Kopitar (* 1965) – slovinský lední hokejista a trenér, otec Anže Kopitara